Дми́трий Константи́нович Абаци́ев (Дзамболат Константинович Абадзиев) (, , с. Кадгарон, Терская область, Российская Империя — , Белград, Королевство Югославия) — российский военачальник, генерал от кавалерии (1919).

Биография 
Родился в селе Кадгарон в Северной Осетии. Осетин. Православный.

Происхождение — из осетин Терского казачьего войска. Получил домашнее образование. В службу вступил 09.11.1876 г. простым казаком. Был личным ординарцем при генерале Скобелеве (09.11.1876-17.09.1879).

«Это был юноша 22-23-х лет, высокий, стройный брюнет, очень красивый, — прикомандированный к конвою М. Д. Скобелева».

Участвовал практически во всех сражениях русско-турецкой войны 1877-78 годов. Отличился при взятии приступом Ловчи, взятии Хирманлы, при атаке Зелёных гор, при блокаде г. Плевны, в боях близ города Бреславец, при взятии в плен армии Осман-паши, в переходе через Балканы в обход Шипки, походе к Адрианополю, к Эски-Загру, Тырново, Самейлы, Чорлу, Чаталджу и, наконец, к г. Сан-Стефано. За боевые отличия он был трижды награждён солдатским Георгиевским крестом. Полным георгиевским кавалером, то есть обладателем всех четырёх Знаков отличия Военного Ордена он не стал только из-за производства в офицеры (и вновь — за боевое отличие).

О его храбрости современники рассказывали легенды. И даже генерал Скобелев, героизм и бесстрашие которого вошли в историю военного искусства России, был восхищён храбростью Дзамболата. Документы тех лет донесли до нас весьма примечательные факты, характеризующие Абациева. Как-то Скобелев под Плевной во время короткого отдыха у себя в палатке, куда собрались обедать все близкие ему офицеры, обратился к своему адъютанту с вопросом: «Скажите, Дзамболат, знаете ли вы, что такое страх?» Он не лукавил. Он был искренен, и об этом свидетельствует Н. М. Немирович-Данченко в своей книге «Год войны» (т. 1, с. 277): «Этот Абациев — преинтересная личность. Он злится, например, когда другие уходят из Зеленогорской траншеи по соединительным, что гораздо безопаснее. Сам Абациев такой чести турецким пулям не оказывает и идёт под ними прямиком».

А ведь о мужестве и лихости самого Скобелева сложены легенды, что подтверждает, например, лубочная картинка: «Чудесный обед генерала Скобелева под неприятельским огнём»: .

Прапорщик (ст. 25.02.1878). Прошёл ускоренный курс и выдержал экзамен на подтверждение офицерского чина при Виленском пехотном юнкерском училище (1880 г.). Определён подпоручиком (ст. 16.07.1882 г.) в 63-й пехотный Углицкий полк.

Участник кампаний 1879, 1880 и 1881 годов в Средней Азии. За штурм Геок-Тепе (1881), где был тяжело ранен, 28 января 1882 года награждён Золотой шашкой с надписью «За храбрость». Личный адъютант при командире 4-го армейского корпуса (13.05.1881-16.07.1882). Хорунжий (ст. 21.11.1883). Переведён в Собственный Его Императорского Величества Конвой чином корнета (ст. 06.05.1884). Заведующий учебной командой и офицер конвоя 4 года и 3 месяца.

Поручик (ст. 01.01.1885). Подъесаул (ст. 14.05.1896). И. д. адъютанта конвоя 6 месяцев. Командовал сотней 1 год. С 1900 года — мл. офицер лейб-гвардии 3-й Терской казачьей сотни. Есаул (ст. 01.01.1901). Полковник (ст. 06.04.1903 г.). Командир Собственного Его Императорского Величества конвоя (с 19.05.1903). Участник русско-японской войны 1904-05 годов. Состоял в распоряжении генерал-квартирмейстера полевого штаба наместника на Дальнем Востоке (с 22.02.1904 г.). Командир Уссурийского казачьего полка (23.05.1904-09.07.1906). Генерал-майор (ст. 28.03.1906 г.). Прикомандирован к штабу Кавказского ВО (09.07.1906 г.-06.01.1907 г.). Командир 2-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии (06.01.1907-09.10.1912). Кроме того в период службы на Кавказе он был председателем комиссии по осмотру сменных и льготных эшелонов Кавказских казачьих войск, состоял членом военно-окружного суда. Генерал-лейтенант (ст. 09.10.1912 г.). С 09.10.1912 г. — начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии, с которой вступил в первую мировую войну. Всю войну провёл на Кавказском фронте. В 02-04.1915 г. одновременно командовал Эриванским отрядом 6-го Кавказского корпуса. С 14.06.1916 г. — командир 6-го Кавказского корпуса. За взятие ночным штурмом Битлиса награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 10.06.1916 г.).

В составе Кавказской армии он принимает участие в сражениях под Сарыкамышем, и штурме Эрзерума, в Алашкертской, Огнотской и других операциях. 15.09.1917 г. зачислен в резерв чинов Кавказского ВО. В октябре 1917 года недолго командовал Кавказским туземным конным корпусом, развёрнутым из Дикой дивизии. В 1917 году был представлен к чину генерала от кавалерии (но утверждён только 19.06.1919 г. командующим ВСЮР).
 
«Революция сокрушила его жизнь, нарушила все его планы на будущее. Революцию он не принял, равно как и контрреволюцию.»

Тем не менее, с конца 1918 года он — в Добровольческой армии. Участвовал в формировании горских частей. С 04.1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. С июня 1919 года почётный представитель горских народов при Командующем войсками Северного Кавказа. После поражения белых армий эмигрировал в Югославию. Жил в Белграде. Состоял в РОВС. Приказом начальника 4-го отдела РОВС генерала Э. В. Экка 02.04.1930 г. назначен председателем суда совести и чести для генералов (до этого являлся членом суда). Умер в Белграде, где был похоронен на Новом кладбище.

Был женат на дочери действительного тайного советника Елизавете Эдуардовне Фукс (1872-16.05.1964, Лондон), имел трёх дочерей.
 
Родной брат Д. К. Абациева — Константин Константинович Абациев, штабс-ротмистр Дагестанского конного полка, 15 января 1917 года также стал Георгиевским кавалером.

Награды 
Российской Империи:
 орден Святой Анны 4-й ст. (1880 г.)
 орден Святого Станислава 3-й ст. (1881)
 орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1882 г.)
 орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1882 г.)
 Золотое (Георгиевское) оружие (Золотая шашка) (1882 г.)
 орден Святого Станислава 2-й ст. (1894)
 орден Святой Анны 2-й ст. (1902 г.)
 орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 18.11.1904 г.).
 Мечи к ордену Святой Анны 2-й степени (1906 г.)
 орден Святого Станислава 1-й степени (1909 г.)
 орден Святой Анны 1-й степени (1912 г.)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 10.06.1916 г.)

Описание подвига Георгиевского кавалера:

Иностранных государств: около 40 наград в том числе
 Румынский железный крест (1896);
 Персидский Орден Льва и Солнца 1-й степени (1896);
 Бухарский Орден Бухарской Звезды 2-й степени (1896);
 Орден Звезды Румынии
 Болгарский Орден «Святой Александр» 3-й степени (1896);
 Прусский Орден Красного орла 4-й степени (1897);
 Сиамский Орден Короны 3-й степени (1897);
 Французский Орден Почётного Легиона кавалерский крест (1902);
 Греческий Орден Спасителя 4-й степени (1902);
 Болгарский Орден «За храбрость» 4-й степени (1903);

Изображения 
 Комбинация из двух фото
 Помощник командира Конвоя ЕИВ полковник Д. К. Абациев. 1903 г. (Из книги Н. В. Галушкина: Собственный Его Императорского Величества Конвой. М. 2004.)
 Могила Д. К. Абациева на Новом кладбище в Белграде

Интересные факты 
Упоминался во многих книгах знакомых с ним людей:
 Н. М. Немирович-Данченко «Год войны». Здесь Абациев упоминается в качестве урядника-ординарца при генерале Скобелеве.
 В. А. Гиляровский «Шипка прежде и теперь». Упоминается как есаул, в Конвое Его Величества. Кроме того, приводится рассказ Абациева об одном из эпизодов русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Ф. И. Елисеев упоминает об Абациеве, как о крупном казачьем генерале.
 А. Л. Толстая вспоминает о генерале Абациеве в своих мемуарах, отзываясь о нём, как о чрезвычайно храбром военном и внимательном к чужой нужде человеке.
 П. Н. Шатилов в своих записках рассказывал о Битлисской операции. Он отзывался очень уважительно о своём командире — Д. Абациеве.
 Участвовал в пяти войнах: русско-турецкой, экспедициях в Среднюю Азию, русско-японской, Первой мировой, Гражданской.

Примечания

Литература 
 Вас. И. Немирович-Данченко. «Год войны». 1877. т.1. стр. 277.
 А. В. Верещагин. Дома и на войне. 1853—1881. СПб. 1885.
 А. Н. Антонов. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900. стр. сп.113.
 Списки полковникам по старшинству от 1.05.1903. СПб. 1903; 1.01.1904. СПб. 1904.
 Списки генералам по старшинству сост. 01.07.1906. СПб. 1906.; сост. по 01.07.1908. СПб. 1908; сост. по 15.04.1914. Пг. 1914.; сост. по 10.07.1916. Пг. 1916.;
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913.
 Г. Т. Дзагурова. «Под российскими знамёнами». Владикавказ. 1992 год.
 Ф. И. Елисеев. Казаки на Кавказском фронте (1914—1917). Воениздат. 2001. ISBN 5-203-01901-0
 С. В. Волков. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М. Русский путь. 2002.
 Н. Н. Рутыч. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооружённых Сил Юга России: Материалы к истории Белого движения. М. 2002.
 К. А. Залесский. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003.
 В. М. Шабанов. «Военный орден св.великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник». М. «Русский мир». 2004 г.
 Исмаилов Э. Э. О. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров. 1788—1913. М. 2007.
 Н. В. Галушкин. Собственный Его Императорского Величества Конвой. М. 2004.
 Ф.Киреев. Осетины — кавалеры ордена Святого Георгия. ИА «Белые воины». 24.07.2006.
 Р. Г. Шмаглит. Белое движение. 900 биографий крупнейших представителей русского военного зарубежья. Зебра. 2006.
 В. Н. Чувакова (сост.). Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—2001. В 6 т. 8 книгах. том 1. «А-В». М. Пашков дом. 2007.

Ссылки 
 
 Дзагурова Г. Т. Под российскими знамёнами
 Генералы и кавалеры, самые-самые…
 Regiment
 Биография на Hronos
 Елисеев Ф. И. Казаки на Кавказском фронте.
 Киреев Ф. Осетины — кавалеры ордена Святого Георгия. — ИА «Белые воины». 24.07.2006.
 Волков С. В. Проект «Участники Белого движения и эмиграции» (биографический словарь). стр.4.
 Егоров Н. Д. Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны»
 Исходный сайт компиляции из двух фото

Выпускники Виленского военного училища
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Генералы от кавалерии (Белое движение)
Персоналии:Добровольческая армия‎
Персоналии:Вооружённые силы Юга России‎
Казаки в Первой мировой войне
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)